Gare de Santa Clara peut désigner :
 Gare de Santa Clara, une gare ferroviaire des États-Unis située à Santa Clara en Californie, mise en service en 1863 ;
 Gare de Santa Clara - Great America, une gare ferroviaire des États-Unis située à Santa Clara en Californie, mise en service en 1993 ;
 Gare de Santa Clara, la principale gare ferroviaire de la ville de Santa Clara, siège de la province de Villa Clara, à Cuba.

Santa Clara